Järvi är det finska ordet för "sjö", och ett finskt efternamn som bärs av bland andra:

 Iiro Järvi (född 1965), finländsk ishockeyspelare
 Jorma Järvi (1908–1962), finländsk arkitekt
 Jyrki Järvi (född 1966), finländsk tävlingsseglare, olympiamedalist
 Neeme Järvi (född 1937), estnisk-amerikansk dirigent
 Osmo Järvi (1911–2000), finländsk medicinprofessor
 Paavo Järvi (född 1962), estnisk-amerikansk dirigent
Kristjan Järvi (född 1972), estnisk-amerikansk dirigent
 Toivo Järvi (1877–1960), finländsk zoolog

Finska efternamn
Estniska efternamn